Red Notice steht für:

 eine Fahndungsausschreibung von Interpol, siehe Interpol #Notices und Diffusions
 Red Notice (Film), US-amerikanische Actionkomödie (2021)